Moračnik kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Moračnik (ö i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län,

Montenegro 

 Moračnik (ö i Montenegro), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar